Разве́янные ча́ры:
 «Развеянные чары» (XIV век) — роман Ло Гуаньчжуна, известен в переработке Фэн Мэнлуна (начало XVII века).
 «Развеянные чары» (1875) — роман Элизабет Бюрстенбиндер.